Tels pères, telle fille (3 Men and a Little Lady)  est un film américain d'Emile Ardolino sorti en 1990 ;
 Tel père, telles filles (Switching Goals) est un téléfilm américain de David Steinberg diffusé en 1999 ;
 Tel père, telle fille est un film français d'Olivier de Plas sorti en 2007.

Voir aussi 
 Tel père... tel flic ! est un téléfilm américain de Ted Kotcheff diffusé en 1995.